Якулов — фамилия; имеет женскую форму Якулова.
 Якулов, Александр Яковлевич (1927—2007) — скрипач-виртуоз, народный артист России. Музыкальный руководитель театра «Ромэн».
 Якулов, Георгий Богданович (1884—1928) — художник, авангардист, график, театральный художник.